AS, Ás, Āş eller as, kan vara:

 As – kropp från ett dött djur som ej blivit slaktat och tillvarataget, se Kadaver
 As – ett mycket giftigt halvmetalliskt grundämne, se Arsenik
 As – en enhet för elektrisk laddning, se Amperesekund
 As – en av de fornnordiska gudarna, se Asar
 As (mynt) – ett mynt
 As (tidning) – en daglig spansk sporttidning
 Aspergers syndrom
 AS – en progressiv, ärftlig, reumatisk, inflammatorisk sjukdom som är kronisk, se ankyloserande spondylit
 AS – en studentkör i Uppsala, se Allmänna Sången
 AS – de enheter mellan vilka extern routing sker på Internet, se Autonomous system
 AS Casale – en italiensk fotbollsklubb från Casale Monferrato
 A/S – den danska och norska motsvarigheten AB, se aktiebolag
 A. S. – en signatur tillhörig en skulptör verksam i Danmark och Skåne ca 1625-1650.
 .as, nationell toppdomän för Amerikanska Samoa
 as – ISO 639-1-kod för språket Assamesiska
 as – SI-symbolen för attosekund

Geografi

Belgien 

 As, Belgien, kommun i Flandern, Provincie Limburg,

Island 

 Ásfjall (kulle i Island, Höfuðborgarsvæði),

Tjeckien 

 Aš, Karlovy Vary,

Se även
 As Safi – flera
 As Salamīyah – flera

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Islandförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar